Ordet forbindelse har flere betydninger:
 Mental forbindelse
 Fysisk forbindelse
 Elektrisk forbindelse =Galvanisk forbindelse
 Kemisk forbindelse
 Biologisk forbindelse
 Radioforbindelse
 Internetforbindelse